Future Nostalgia peut faire référence à :

 , album de  sorti en 2015.
 Future Nostalgia, album de Dua Lipa sorti en 2020.
 Future Nostalgia, chanson extraite de cet album.